Марунчак Андрій Мирославович (1966–2014) — радянський та український військовик, ветеран воєн в Афганістані та на сході України.
 Марунчак Михайло Григорович (1914–2004) — українсько-канадський редактор, бібліограф, педагог, громадський діяч.
 Марунчак Петро — українсько-канадський хореограф.
 Марунчак Петро Мирославович — молодший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни 2014—2017.

Українські прізвища